Лос Пилонсиљос има више значења:

 Лос Пилонсиљос, Ел Сијете-Онсе (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пилонсиљос (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пилонсиљос (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику